

Biografia
Figlio del grande astista sovietico, da cui eredita anche il nome, nasce a Donec'k nel febbraio 1987 per poi trasferirsi a Montecarlo all'età di sette anni. Nella città monegasca fa la conoscenza del coetaneo e futuro campione Novak Đoković contro cui gareggia in diversi tornei.

Carriera
Dopo aver fatto le prime esperienze nei tornei challenger e futures fa un importante esordio in Coppa Davis nel 2005 contro la Norvegia, grazie a una vittoria e una sconfitta contribuisce al 4-1 finale per la sua nazione. Nei tornei dell'ATP Tour riesce ad esordire solo nel 2010 a Newport dove, dopo aver passato le qualificazioni, viene eliminato al secondo turno dal belga Olivier Rochus.

Nei tornei del Grande Slam conta una sola apparizione, agli US Open 2011. Nel torneo americano supera i match di qualificazione e al primo turno nel tabellone principale riesce a superare l'austriaco Andreas Haider-Maurer, al secondo turno è fatale l'incontro con Jo-Wilfried Tsonga, testa di serie numero 11, che lo sconfigge nettamente in tre set. Nel novembre 2011 raggiunge la sua migliore posizione in classifica con il 145º posto.

Il 1º novembre 2012 ha subìto un brutto incidente mentre si trovava da amici a Parigi: rimasto chiuso in bagno, ha cercato di uscire passando all'esterno dell'edificio per cercare di rientrare attraverso una delle stanze adiacenti ma, una volta fuori, ha perso l'equilibrio ed è caduto dal terzo piano del palazzo riportando numerose fratture in conseguenza delle quali è stato ricoverato in ospedale. Dopo una lunga convalescenza, nel febbraio 2014 è tornato all'agonismo.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni